La sèrie NES Remix, que conté aquests videojocs:
 NES Remix, llançat el 2013 per a la Nintendo eShop de Wii U
 NES Remix 2, llançat el 2014 per a la Nintendo eShop de Wii U
 Famicom Remix 1+2 o NES Remix Pack, llançat el 2014 al Japó i a Amèrica en format físic
 Ultimate NES Remix, llançat el 2014 per a Nintendo 3DS